Moure peut désigner :

Toponymie

au Portugal :
 Moure, paroisse civile de la municipalité de Barcelos ;
 Moure, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
 Moure, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso ;
 Moure, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde.

Patronyme

 Émile-Jules Moure (1855-1941), pionnier français de l'oto-rhino-laryngologie ;
 Jesus Moure (1912-2010), prêtre et entomologiste brésilien ;
 Pierre Moure (1983- ), acteur français.

Voir aussi
 
 
 Mourre

Patronyme français